Porto Alegre (stad), een gemeente en stad in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Porto Alegre (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Porto Alegre (Sao Tomé en Principe), een dorp in Sao Tomé en Principe